Gingrich ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Gingrich (* 1952), österreichischer Ethnologe und Anthropologe
 Candace Gingrich (* 1966), US-amerikanische lesbische Aktivistin und Halbschwester von Newt Gingrich
 Newt Gingrich (* 1943), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Gingerich